Кыйв () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Кыйв, Каури (род. 1983) — эстонский биатлонист.
 Кыйв, Керли (известна как Керли; род. 1987) — эстонская певица.
 Кыйв, Кюлло (1972—1998) — эстонский борец.
 Кыйв, Мадис (1929—2014) — советский писатель, философ и физик.